Meierhans der Familienname folgender Personen.

 Béatrice Wertli Meierhans (* 1976), Schweizer Politikerin (CVP), siehe Béatrice Wertli
 Mela Meierhans (* 1961), Schweizer Komponistin
 Paul Meierhans (1895–1976), Schweizer Journalist und Politiker (SP)
 Stefan Meierhans (* 1968), Schweizer Politiker (CVP)

Siehe auch:
 Andreas Meyerhans (* 1968), Schweizer Historiker und Politiker (CVP)